Giuseppe Angelini (1965) – ex calciatore e allenatore italiano Allenatore del Livorno Calcio
Giuseppe Angelini (1920-2007) – politico e sindacalista italiano
Giuseppe Angelini (1735-1811) – scultore italiano